

Patronyme 
Fujiko Nakaya (née en 1933), artiste japonaise.
Kazuhiro Nakaya (né en 1945), ichtyologiste japonais.
Riki Nakaya (né 1989), judoka japonais.
Ukichiro Nakaya (1900-1962), physicien japonais.

Personnages de fiction  
Les Nakaya qui sont des Personnages de l'Habitant de l'infini.

Musique 
 Nakaya Harris, connue sous le nom de Nakaya, est une chanteuse américaine.